Эшпаданеду (Маседу-де-Кавалейруш) — район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Эшпаданеду (Синфайнш) — район в Португалии, входит в округ Визеу.